Ivan Ilić (1971) jugoszláv válogatott labdarúgó
 Ivan Ilić (2001) szerb válogatott labdarúgó
 Ivan Ilić (1976) szerb válogatott röplabdázó, olimpikon
 Ivan Ilić (1978) szerb születésű amerikai zongorista